Rio Bran —  rio da Roménia
Bran (Braşov) — comuna romena
Bran (Charente-Maritime) —  comuna francesa

Desambiguações de topônimos